Salin peut désigner :

Géographie 
 le Salín, un volcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili ;
 le Salin, un quartier de Toulouse où se trouve la place du Salin ;
 Salin-de-Giraud, un village français situé sur le territoire de la commune d'Arles ;
 Mazerolles-le-Salin, une commune française située dans le département du Doubs.

Patronyme 
 Alphonse Salin, auteur dramatique et chansonnier français ;
 Bernhard Salin (1861-1931), archéologue suédois ;
 Édouard Salin, un ingénieur et archéologue français ;
 Pascal Salin, un économiste français contemporain ;
 Riitta Salin, une athlète finlandaise ;
 Romain Salin, un footballeur français ;
 Sasu Salin, un joueur finlandais de basket-ball.

Voir aussi 

 
 
 Marais salant

Homonymie de patronyme